Lami ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lami (1949–2015), italienischer Klassischer Philologe
 Edgardo Lami Starnuti (1887–1968), italienischer Journalist, Politiker, Senator und Minister
 Eugène Louis Lami (1800–1890), französischer Maler
 Giovanni Lami (1697–1770), italienischer Rechtsgelehrter, Philologe und Bibliothekar
 Johanna Lami (1791–1843), deutsche Schauspielerin, siehe Johanna Göcking
 Stanislas Lami (1858–1944), französischer Bildhauer und Historiker

Siehe auch:
 Lamé (Textil), Gewebe mit Metallfäden
 Lamy
 L’Ami